Osoby o tym nazwisku:
 Jan Cych – polski lekkoatleta, olimpijczyk
 Stanisława Cych – polska lekkoatletka